Фезанзагэ (Fézensaguet) — виконтство в средневековой Гаскони, располагалось между Арманьяком и виконтством Ломань. Его территория приблизительно соответствует современной коммуне Бастида дю Валь д’Арра в департаменте Жер. Столица — замок неподалёку от современного города Мовзен.

Согласно Буйе и Шассану (Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang, Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1842—1878), образовалось в 1163 году, когда граф Арманьяка Бернар IV выделил его своему четвёртому сыну Роже I.

Современные историки датируют образование виконтства 1182 годом: граф Арманьяка и Фезансака Бернар IV передал часть графства Фезансак своему племяннику Бернару де Ломань.

Виконт Жеро V в 1256 году стал графом Арманьяка и по завещанию отписал Фезанзагэ младшему сыну — Гастону.

В 1402 году граф Бернар VII д’Арманьяк захватил виконтство и присоединил его к своим владениям.

Список виконтов:
 1184—1188 Бернар I (ум. 1188/1193), сын Одона де Ломань, сеньора де Фирмакон, и его жены Маскарозы д’Арманьяк
 1188/1193-1200 Бернар II, сын
 1200—1215 Жеро I (ум. 1219), сын. В 1215 г. стал графом Арманьяка и передал виконтство младшему брату.
 1215—1245 Роже I, брат.
 1245—1285 Жеро II, сын предыдущего, граф Арманьяка (Жеро VI)
 1285—1320 Гастон д’Арманьяк, младший сын
 1320—1339 Жеро III, сын
 1339—1390 Жан I, сын
 1390—1402 Жеро IV, сын Жана I, граф Пардиака по правам жены.Лишён владений графом Арманьяка Бернаром VII.

Источники 
 Marie-Nicolas Bouillet et Alexis Chassang, Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1842—1878
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/gasccent.htm#_Toc493834602

Жер